Парламентарните избори в Казахстан през 2016 г. са избори за народни представители в Меджлиса на Казахстан, те се провеждат на 20 март 2016 г. Шест политически партии взимат участие в парламентарните избори, три от които преодоляват избирателния праг от 7% и влизат в Межилиса (долната камара на парламента на Казахстан), това са: Нур Отан (82,15%), Демократическа партия на Казахстан (7,18%) и Комунистическа народна партия на Казахстан (7,14%).

Резултати

Източници 

2016
Казахстан
2016 година в Казахстан